Vennebroek (Paterswolde), een voormalige havezate in Paterswolde
Vennebroek (Anloo), een voormalige havezate in Anloo